Цанава — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Цанава, Лаврентий Фомич (1900—1955) — деятель ВЧК—ОГПУ—НКВД СССР—МГБ.
 Цанава, Пётр Нестерович (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.